Франц Этцель (, 12 августа 1902, Везель — 9 мая 1970, Дюссельдорф) — немецкий политик.

Член бундестага в период 1949—1953 и 1957—1967.
В правительстве Конрада Аденауэра был министром финансов.

Члены Немецкой национальной народной партии
Члены НСДАП
Члены Христианско-демократического союза Германии
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии
Министры финансов Германии
Третий кабинет Конрада Аденауэра